Карпекино — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена в 13 км к югу от райцентра Усвяты, на правом берегу реки Усвяча, напротив деревни Лукашенки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 49 жителей.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Чеснорской волости.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района